

Населені пункти та їхні частини

 Бобрув — село в гміні Мілковіце Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бобрув — село в гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бобрув — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства

Примітки